Глаголева — женская форма русской фамилии .
 Глаголева, Валентина Николаевна — концертмейстер, заслуженная артистка России (2005).
 Глаголева, Вера Витальевна (1956—2017) — российская актриса театра и кино, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Глаголева, Ирина Константиновна (род. 1932) — советский синолог и библиограф.
 Глаголева, Нина Николаевна (1921—2005) — советский и российский организатор кинопроизводства.
 Глаголева, Ольга Евгеньевна (род. 1955) — историк, архивист, тульский краевед, профессор Университета Торонто.

 Глаголева-Аркадьева, Александра Андреевна (1884—1945) — советский физик.
 Примечания